Біон

 Біон Смірнський — давньогрецький поет, представник александрійської поетичної школи елліністичної літератури
 Біон Борисфенський — давньогрецький філософ та ритор, представник школи кініків, який створив жанр діатриби
 Біон із Абдери — давньогрецький математик і астроном.

 Вільфред Біон — голова післявоєнної школи британського психоаналізу.

Інше 
 «Біон» — космічні апарати для проведення біологічних досліджень.
 Біон (у фізиці) — зв'язаний стан двох солітонів.
 Біони — гіпотетичні частинки біологічної енергії, які запропонував психоаналітик Вільгельм Райх.